Personen uit het Huis Spinola:
 Spinola (familie), de vooraanstaande politieke familie in Genua (Italië) in de 13e en 14e eeuw.
 Agostino Spinola (kardinaal) (1482–1537), kardinaal en camerlengo
 Agostino Spinola (1624-1692), doge van Genua en koning van Corsica
 Alessandro Spinola (1589-1665), doge van Genua en koning van Corsica
 Ambrogio Spinola (1569–1630), Genuees edelman die Spaans generaal werd
 Battista Spinola (1472-1539), doge van Genua
 Federico Spinola (1571-1603), Genuees edelman die Spaans admiraal werd, broer van Ambrogio Spinola
 Filippo Spinola (1535-1593), bisschop en kardinaal

Andere personen met de naam Spinola:
 António de Spínola (1910–1996), Portugees soldaat en politicus
 Marcelo Spínola y Maestre (1835-1906), Spaans kardinaal